Того року турнір проводився вперше. Андреа Главачкова і Галина Воскобоєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Янс і Алісія Росольська з рахунком 3–6, 6–0, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Brussels Open, парний розряд